Operation Pegasus war der Deckname mehrerer militärischer Operationen

 Operation Pegasus (1944), Operation alliierter Truppen während des Zweiten Weltkrieges
 Operation Pegasus (1968), Operation der US-Streitkräfte während des Vietnamkrieges
 Operation Pegasus (2011), Evakuierungsoperation deutscher und britischer Streitkräfte während der Aufstände in Libyen